Португальські словники () — словники португалської мови.

Список

Європейська португальська 
 Dictionarium latino-lusitanicum (1570) (Словник Кардозу)
 Dictionarium Lusitanico-Latinum (1611) (Словник Барбози)
 Vocabulario Portuguez e Latino (1721) (8-томний словник Блюто)

Бразильська португальська 
 Dicionário Aurélio (1975)
 Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 
 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea 
 Dicionário do Português Básico 
 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) — великий словник
 Dicionário Michaelis 
 Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa 
 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
 Novo Dicionário da Língua Portuguesa

Португаломовна література
!
Словники